Африканский Кубок чемпионов 1981 — 17-й розыгрыш турнира. Трофей впервые завоевал клуб «Тизи-Узу» из Алжира.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1981